Лос Муриљо има више значења:

 Лос Муриљо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Муриљо, Лас Дос С (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику